Atachycines är ett släkte av insekter. Atachycines ingår i familjen grottvårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Grottvårtbitare
Atachycines